Ел Паво Реал има више значења:

 Ел Паво Реал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паво Реал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паво Реал (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Паво Реал (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паво Реал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику